

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 26 февраля

Национальные 
  — День памяти жертв Ходжалы.
  — День освобождения.
  — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Религиозные

Католицизм 
 Память Папы Александра Александрийского;
 память святого Порфирия.

Православие 
 Память преподобного Мартиниана (V в.);
 память преподобных Зои и Фотинии (Светланы) (V в.);
 память преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского (607—608);
 память преподобного Стефана I, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого (1200);
 память священномучеников Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, пресвитеров (1919);
 память священномученика Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского (1920);
 память священномучеников Зосимы Трубачёва, Николая Добролюбова, Василия Горбачёва, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова, пресвитеров и Евгения Никольского, диакона, преподобномучениц Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, мученика Павла Соколова (1938).

Именины 
 Католические: Александр, Порфирий.
 Православные: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Евлогий, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартиниан, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Онисим, Павел, Парфений, Прискилла, Светлана, Сильвестр, Симеон, Тимофей, Юстиниан.

События 
См. также: :Категория:События 26 февраля

До XIX века 
 1658 — между Швецией и Данией заключён Роскилльский мирный договор.
 1712 — в Российской империи указом Петра I основан Тульский оружейный завод.
 1714 — Пётр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми в гвардейских полках.
 1794 — во Франции издан декрет Конвента о конфискации собственности врагов революции.

XIX век 

 1815 — сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежал с острова.
 1832 — Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма.
 1848 — во Франции упразднены дворянские звания.
 1852 — британский фрегат «Биркенхед» затонул близ мыса Доброй Надежды; погибают 454 человека.
 1878
 Французский филолог Эмиль Литтре вводит термин микроб — по просьбе учёного Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.
 Во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко.
 1886 — в Горловке произведена первая в Российской империи ртуть.

XX век 
 1917
 Беспорядки в Петрограде. Государственная Дума распущена. В городе появляются баррикады. Начинается всеобщая стачка и переход войск на сторону революционеров.
 В нью-йоркской студии фирмы «Victor» записана первая джазовая грампластинка.
 1918 — прекратила своё существование Советская республика матросов и строителей на острове Найссаар.
 1919 — в США в штате Аризона основан национальный парк «Гранд-Каньон».
 1924
 Адольф Гитлер осуждён на пять лет тюрьмы за «Пивной путч».
 Постановлением ВЦИК город Грозный награждён орденом Красного Знамени («За героическую вооружённую борьбу трудящихся против контрреволюции и последующее восстановление нефтяной промышленности»).
 1925
 Установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.
 В РСФСР образован Коми-Пермяцкий округ.
 1930 — в Нью-Йорке убит один из боссов американской мафии Гаэтано «Томми» Рейна, что положило начало крупнейшей в истории Нью-Йорка войне мафиозных кланов.
 1932 — Адольф Гитлер получил немецкое гражданство, что даёт ему возможность воспользоваться избирательным правом.
 1935 — изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провёл первые испытания устройства «радар» (RAdio Detection And Ranging).
 1936 — попытка госпереворота военными в Японии.
 1954 — в США создана первая фотонаборная типографская машина.
 1955 — лётчик-испытатель фирмы «Норт Америкэн» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.
  — старт AS-201.
  — Египет и Израиль подтвердили установление дипломатических отношений, обменявшись послами.
 1990 — начался вывод советских войск с территории Чехословакии.
 1991 — Саддам Хусейн отдал приказ иракским войскам покинуть Кувейт.
 1992 — в ходе Карабахского конфликта произошла Ходжалинская резня.
 1993 — пакистанский исламист Рамзи Ахмед Юсеф и пятеро его сообщников взорвали в подземном гараже Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) грузовик, начинённый взрывчаткой.
 1994 — из тюрьмы «Лефортово» освобождены амнистированные члены ГКЧП.
 1995
 состоялись первые парламентские выборы в Таджикистане.
 крах Barings Bank, основанного в 1762 году.

XXI век 
  — Сейм Латвии принял закон о присоединении страны к НАТО.
  — катастрофа воздушного шара в Луксоре, 19 погибших.
  — пограничный конфликт между Индией и Пакистаном: авиационный удар по Балакоту.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 26 февраля

до XIX века 
 1361 — Венцель (ум. 1419), король Германии (1376—1400) (он же Вацлав IV, князь Чехии (с 1378)).
 1416 — Кристофер III Баварский (ум. 1448), король Дании (с 1440), Швеции (с 1441) и Норвегии (с 1442).
 1564 — Кристофер Марло (убит в 1593), английский поэт, переводчик и драматург елизаветинской эпохи, один из наиболее выдающихся предшественников Шекспира.
 1671 — Энтони Эшли-Купер, 3-й граф Шефтсбери (ум. 1713), английский философ, писатель, политик, деятель Просвещения.
 1759 — Людвиг Генрих фон Якоб (ум. 1827), немецкий философ, экономист и филолог, профессор Харьковского университета.
 1770 — Антонин Рейха (ум. 1836), чешский и французский композитор, теоретик музыки, педагог.
 1786 — Франсуа Жан Доминик Араго (ум. 1853), французский физик и астроном.
 1796 — Пётр Анжу (ум. 1869), российский полярный исследователь, адмирал флота.

XIX век 
 1802 — Виктор Гюго (ум. 1885), французский писатель.
 1806 — Ян Казимир Вильчинский (ум. 1885), врач, коллекционер, издатель «Виленского альбома».
 1808 — Оноре Домье (ум. 1879), французский график, живописец и скульптор, мастер политической карикатуры.
 1821 — Феликс Зим (ум. 1911), французский художник.
 1829 — Ливай Страусс (ум. 1902), американский предприниматель, создатель джинсов.
 1835 — Рихард Андре (ум. 1912), немецкий географ и этнограф.
 1842 — Камиль Фламмарион (ум. 1925), французский астроном и автор многочисленных книг.
 1844 — Николай Аничков (ум. 1916), российский государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор.
  — Буффало Билл (наст. имя Уильям Фредерик Коди; ум. 1917), американский антрепренёр и шоумен.
 1850 — Фридрих Карл Гинцель (ум. 1926), австрийский астроном.
 1852 — Джон Харви Келлог (ум. 1943), американский врач, пропагандист здорового образа жизни.
 1855 — Николай Насонов (ум. 1939), зоолог, академик Петербургской академии наук, АН СССР.
 1858 — Владимир Сербский (ум. 1917), русский психиатр и общественный деятель, создатель московской школы психиатров.
  — Фердинанд I (ум. 1948), князь Болгарии (1887—1908), царь Болгарии (1908—1918).
 1869 — Надежда Крупская (ум. 1939), участница революционного движения, советская государственная и партийная деятельница, жена и соратница В. И. Ленина.
 1885 — Александрас Стульгинскис (ум. 1969), литовский государственный деятель, президент Литовской Республики (1922—1926).
 1887 — Акакий Шанидзе (ум. 1987), грузинский советский филолог, академик АН Грузинской ССР.
  — Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис (ум. 1993), литовский архитектор, общественный и политический деятель.
  — Ольга Ходатаева (ум. 1968), советский мультипликатор: режиссёр, сценарист и художник.
  — Андрей Жданов (ум. 1948), советский государственный и партийный деятель.
  — Халина Конопацкая (ум. 1989), польская метательница диска, олимпийская чемпионка (1928), поэтесса.

XX век 
 1902
 Веркор (наст. имя Жан Марсель Брюллер; ум. 1991), французский писатель и художник-иллюстратор.
 Николай Старостин (ум. 1996), советский футболист и хоккеист, основатель московского «Спартака».
 1903 — Гавриил Шульц (ум. 1984), советский скульптор.
 1907 — Джон Боулби (ум. 1990), английский психолог и психоаналитик.
 1908 — Анна Щетинина (ум. 1999), первая в мире женщина — капитан дальнего плавания.
 1909 — Талал ибн Абдалла (ум. 1972), король Иордании (1951—1952).
 1910 — Сергей Горшков (ум. 1988), адмирал флота, дважды Герой Советского Союза.
 1911 — Таро Окамото (ум. 1996), японский художник.
 1914 — Виктор Авбель (ум. 1993), югославский и словенский политический деятель, Народный герой Югославии.
 1916 — Джеки Глисон (ум. 1987), американский комедийный актёр и музыкант.
 1918 — Николай Гулаев (ум. 1985), советский лётчик-истребитель, ас, дважды Герой Советского Союза.
 1919 — Алла Шелест (ум. 1998), советская прима-балерина.
 1920 — Михаил Меерович (ум. 1993), советский композитор.
 1928
 Ариэль Шарон (ум. 2014), премьер-министр Израиля (2001—2006).
 Анатолий Филипченко (ум. 2022), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 1930 
 Лазарь Берман (ум. 2005), советский и итальянский пианист, заслуженный артист РСФСР.
 Лайонел Кокс (ум. 2010), австралийский трековый велогонщик, олимпийский чемпион (1952).
 1931 — Клод Пирон (ум. 2008), швейцарский лингвист, психолог, переводчик.
 1932 — Джонни Кэш (ум. 2003), американский певец и композитор-песенник, ключевая фигура в музыке кантри.
 1933 — кардинал Любомир (Гузар) (ум. 2017), предстоятель Украинской грекокатолической церкви.
 1938 — Александр Проханов, советский и российский политик, писатель, журналист, общественный деятель.
 1940 — Вячеслав Глазычев (ум. 2012), советский и российский учёный и общественный деятель, исследователь архитектурного наследия, критик, переводчик, публицист.
 1941 — Евгений Жариков (ум. 2012), киноактёр, народный артист РСФСР.
 1943 — Казимера Прунскене, литовский политический и государственный деятель.
 1948 — Сергей Савельев (ум. 2005), советский лыжник, олимпийский чемпион (1976), чемпион мира.
 1950 — Хелен Кларк, премьер-министр Новой Зеландии (1999—2008).
 1953 — Майкл Болтон (наст. фамилия Болотин), американский певец русского происхождения.
 1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, президент Турции (с 2014).
 1958 — Мишель Уэльбек, французский писатель.
 1961 — Гедиминас Таранда, советский и российский артист балета, антрепренёр и актёр.
 1964 — Марк Дакаскос, американский актёр, мастер боевых искусств.
 1969 — Хитоси Сакимото, японский композитор.
 1973
 Андре Таннебергер, немецкий музыкант и диджей.
 Дженни Томпсон, американская пловчиха, 8-кратная олимпийская чемпионка.
 1974 — Себастьен Лёб, французский автогонщик, 9-кратный чемпион мира по ралли.
 1982 — Ли На, китайская теннисистка, экс-вторая ракетка мира.
 1983 — Пепе (наст. имя Кеплер Лаверан Лима Феррейра), португальский футболист, чемпион Европы (2016).
 1985
 Ханна Кирни, американская фристайлистка (могул), олимпийская чемпионка (2010), трёхкратная чемпионка мира.
 Фернандо Льоренте, испанский футболист, чемпион мира и Европы.
 Саня Ричардс-Росс, американская легкоатлетка, 4-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира.
 1986 — Тереза Палмер, австралийская актриса.
 1992 — Микаэль Гранлунд, финский хоккеист, двукратный чемпион мира (2011, 2022).
 1997 — Малком (полное имя Малком Филипе Силва де Оливейра), бразильский и российский футболист.
 1999 — Эльвира Эберг, шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2022).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 26 февраля

До XIX века 
 1577 — Эрик XIV (р. 1533), король Швеции (1533—1577), из династии Васа.
 1726 — Максимилиан II Эмануэль (р. 1662), курфюрст Баварии (1679—1706 и 1714—1726).
 1767 — граф Михаил Илларионович Воронцов (р. 1714), российский государственный деятель, дипломат.
 1770 — Джузеппе Тартини (р. 1692), итальянский скрипач, композитор.

XIX век 
 1821 — Жозеф Мари де Местр (р. 1753), французский мыслитель и государственный деятель, публицист и религиозный философ.
 1829 — Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн (р. 1751), немецкий художник эпохи классицизма, мастер портрета.
 1834 — Иоганн Алоиз Зенефельдер (р. 1771), немецкий типограф, изобретатель литографии.
 1845 — Доменико Жилярди (р. 1785), швейцарский архитектор, работавший в России.
 1878 — Пьетро Анджело Секки (р. 1818), итальянский священник и астроном.
 1889 — Карл Давыдов (р. 1838), русский композитор и виолончелист, в 1876—1887 гг. директор Петербургской консерватории.

XX век 
 1901 — Лудольф Христоф Эренфрид Крель (р. 1825), немецкий востоковед.
 1903 — Ричард Джордан Гатлинг (р. 1818), американский врач и изобретатель, обладатель более полусотни патентов.
 1905 — Марсель Швоб (р. 1867), французский писатель-символист.
 1908 — Василий Калашников (р. 1849), российский конструктор.
 1909 — Герман Эббингауз (р. 1850), немецкий психолог-экспериментатор.
 1917 — Жюль Дежерин (р. 1849), швейцарско-французский врач-невролог и невропатолог.
 1931 — Отто Валлах (р. 1847), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1910).
 1933 — великий князь Александр Михайлович (р. 1866), российский государственный и военный деятель, внук Николая I.
 1938
 Александр Амфитеатров (р. 1862), русский писатель, публицист, литературный и театральный критик.
 расстрелян Густав Клуцис (р. 1895), латышский и советский художник-авангардист.
 1939 — расстреляны:
 Станислав Косиор (р. 1889), советский партийный и государственный деятель;
 Иван Федько (р. 1897), советский военачальник, герой гражданской войны, командарм 1-го ранга.
 1943 — погиб Теодор Эйке (р. 1892), обергруппенфюрер СС, один из создателей системы концлагерей в нацистской Германии.
 1944 — Пётр Струве (р. 1870), российский экономист, историк, философ, политический и общественный деятель.
 1945 — Иосиф Баласса (р. 1864), венгерский лингвист, филолог и педагог.
 1948 — Лев Бруни (р. 1894), русский советский график и живописец.
 1958 — Ёкояма Тайкан (р. 1868), японский художник.
 1961 — Мухаммед V (р. 1909), султан (1927—1953, 1955—1957), король (1957—1961) Марокко.
 1965
 Юлиус Скутнабб (р. 1889), финский конькобежец, олимпийский чемпион (1924).
 Владислав Старевич (р. 1882), российский и французский режиссёр, создатель кукольной анимации.
 1966 — Джино Северини (р. 1883), итальянский живописец-самоучка, скульптор.
 1969 — Карл Ясперс (р. 1883), немецкий философ, психолог и психиатр, представитель экзистенциализма.
 1971
 Теодор Сведберг (р. 1884), шведский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1926).
 Фернандель (наст. имя Фернан Жозеф Дезире Контанден; р. 1903), французский киноактёр-комик.
 1973 — Степан Шкурат (р. 1886), актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР.
 1974 — Рене де Поссель (р. 1905), французский математик, один из основателей группы Бурбаки.
 1976 — Виктор Ардов (р. 1900), советский писатель-сатирик, драматург, сценарист.
 1985 — Михаил Колосов (р. 1927), советский химик-органик, академик АН СССР.
 1986 — Аида Манасарова (р. 1925), советский и российский кинорежиссёр, сценарист, композитор.
 1994
 Андрей Апсолон (р. 1908), советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, поэт-песенник.
 Билл Хикс (р. 1961), американский стендап-комик и социальный критик.
 1995
 Джек Клейтон (р. 1921), британский кинорежиссёр и продюсер.
 Алексей Коренев (р. 1927), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1998
 Теодор Уильям Шульц (р. 1902), американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1979).
 Джеймс Элгар (р. 1912), американский аниматор, режиссёр диснеевских научно-популярных фильмов.
 1999 — Стасис Англицкис (р. 1905), литовский поэт.

XXI век 
 2004 — погиб в авиакатастрофе Борис Трайковский (р. 1956), президент Республики Македонии (1999—2004).
 2005 — Джеф Раскин (р. 1943), американский IT-разработчик, создатель компьютера Macintosh.
 2008 — Артур Эйзен (р. 1927), оперный певец (бас), народный артист СССР.
 2010 — Дзюн Сэба (Nujabes, р. 1974), диджей и музыкант. Погиб в автокатастрофе.
 2011 — Арношт Лустиг (р. 1926), чешский писатель.
 2013 — Виктор Сергачёв (р. 1934), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 2018 — Татьяна Карпова (р. 1916), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 2022 — Борис Соколов (р.1944), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Приметы 
 Чем холоднее в этот день, как и во время всей последней недели февраля, тем более жарким и сухим будет лето.

См. также

Примечания